Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Lionel Roux 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Assente

 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Ville Liukko (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 1999